Miejscowości w Polsce 
 Czarnowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Czarnowiec – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Czarnowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Osieck 
 Czarnowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel
 Czarnowiec – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Przykona
 Czarnowiec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów